Японська футбольна ліга 1987—1988 — 23-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул уперше здобула Ямаха Моторс.

Турнірна таблиця

Символічна збірна
 Морісіта Сініті
 Като Хісасі
 Оскар
 Ісіґамі Йосінорі
 Сано Тору
 Андре
 Мідзунума Такасі
 Наґатомі Хіросі
 Мацуура Тосіо
 Аділсон
 Жонас

Джерела
RSSSF 

1987 у футболі
1988 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу